Sabina Wojtala (ur. 12 września 1981 w Bielsku-Białej) – polska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka mistrzostw świata i Europy, medalistka zawodów międzynarodowych, 6-krotna mistrzyni Polski (1999–2003, 2006).

Życiorys 
Przez pewien czas startowała wraz z Januszem Komenderą w kategorii par sportowych, następnie jako solistka; wielokrotna mistrzyni Polski (1999-2003). Zapowiadała się bardzo obiecująco, zajmując m.in. 5. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w 1999 i 10. na Mistrzostwach Europy (seniorów) w 1999.

W kwietniu 2000 roku potwierdziła swoją wysoką klasę, zdobywając na Mistrzostwach Świata seniorów w Nicei dobre 13 miejsce. Zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City 2002, jednak PKOl, ze względu na nagłe załamanie formy tuż przed Olimpiadą zdecydował się jej nie wysyłać.

Po kontuzji kręgosłupa, jakiej nabawiła się na lodowej tafli w roku 2003, zmuszona była się wycofać. Wyjechała na pewien czas do Niemiec. Po powrocie do kraju, wraz z innym zawodnikiem z Oświęcimia - Bartoszem Domańskim - zajęła się trenowaniem zawodników w Opolu. W roku 2005 wystartowała w Mistrzostwach Polski 2005/06, zajmując 1 miejsce. Nie wystartowała jednak w żadnych innych zawodach w sezonie 2005/2006.

Osiągnięcia

Solistki

Pary sportowe 
Z Januszem Komenderą

Przypisy

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Bielsku-Białej
Ludzie związani z Opolem
Łyżwiarze figurowi Unii Oświęcim
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Polskie łyżwiarki solistki
Polscy łyżwiarze występujący w parach sportowych
Urodzeni w 1981